est un personnage du manga Kenshin le vagabond.

Petit garçon d'une dizaine d'années (probablement). Son père était un samouraï, mort en tant que volontaire dans l'armée Shôgi-Tai, qui s'opposait au nouveau gouvernement de Meiji. Sa mère, elle, est décédée de surmenage en l'élevant.

Recueilli par des yakuzas, il devient voleur à la tire. Cependant, il croise un jour le chemin de Kenshin, et sa vie change du tout au tout. Il rejette les yakuzas et décide de vivre honorablement.

Très tête de mule, il critiquera fortement Kaoru, la traitant de « sorcière » ou de « laideron » (anime) et rejetant sa technique au sabre. Mais il finira par l'admirer et l'accepter comme maître de kendô (tome 1).

Il admire beaucoup Kenshin. Ce dernier dira de lui, après leur première rencontre : « Ce petit a l'étoffe d'un vrai samouraï ».

Il suivra les cours du dojo Kamya de Kaoru et progressera vite. Il se battra aux côtés de Kenshin et de Sanosuke avec force et détermination.

Notes et références 

Personnage de Kenshin le vagabond
Samouraï de fiction
Voleur de fiction
Orphelin de fiction